Seguí puede hacer referencia a:

Localidades 
 Seguí, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Personalidades 
 Francisco José Seguí, militar argentino.
 Juan Francisco Seguí (padre), político argentino.
 Juan Francisco Seguí (hijo), político argentino.
 Cristina Seguí, escritoria y política española

Navegación 
 ARA Seguí (M-8), rastreador de la clase Bathurst.
 ARA Seguí (D-25), destructor de la clase Allen M. Sumner.